Rewrite – japońska powieść wizualna stworzona przez studio Key i wydana w 2011 roku
 Rewrite – singel japońskiej grupy muzycznej Asian Kung-Fu Generation